xtd – codice ISO 639-3 della lingua diuxi-tilatogo mixtec